

Lokalizacje

Niemcy 
 Bösdorf – dzielnica Oebisfelde-Weferlingen
 Bösdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Pakosławice